Грига — фамилия. Известные носители:

 Грига, Игорь Михайлович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Грига, Лариса Валерьевна (род. 1984) — украинская бадминтонистка.
 Грига, Нина Тихоновна (род. 1943) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, швея-мотористка. 
 Грига, Станислав (род. 1961) — чехословацкий футболист и словацкий футбольный тренер.

См. также 
 Григ
 Остров Грига